Cherop ist der Familienname folgender Personen:

 Mirriam Cherop (* 1999), kenianische Leichtathletin
 Sharon Jemutai Cherop (* 1984), kenianische Marathonläuferin